Castillo Aragonés puede referirse a:
 Castillo Aragonés de Tarento, localizado en Tarento, Italia.
 Castillo Aragonés de Isquia, localizado en la isla de Isquia, Italia.
 Castillo Aragonés de Regio de Calabria, localizado en Regio de Calabria, Italia.
 Castillo Aragonés de Bayas, localizado en Bayas, Italia.
 Castillo Aragonés de Ortona, localizado en Ortona, Italia.
 Castillo Aragonés de Venosa, localizado en Venosa, Italia.
 Castillo Aragonés de Castelsardo, localizado en Castelsardo, Italia.
 Castillo Aragonés de Le Castella, localizado en Le Castella, Italia.